Kliniske sexologer er personer med særlig viden om sexologi og er dem med størst ekspertise i Danmark inden for sexologi.

Kliniske sexologer behandler deres klienter, ved igennem konsultation at bearbejde klientens problem med sex. Problemer som kan være alt fra manglende lyst til sex og livet, præstationsproblemer og oplevelser tidligere i livet som hæmmer dem seksuelt i dag. 

Da titlen sexolog er fri kan alle kalde sig sexolog, men kliniske sexologer har gennemgået en 3 årig uddannelse på Göteborg Universitet.

Eksterne henvisninger
 Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Sexologi
Stillingsbetegnelser inden for sundhed